« Juif Süss » (en ) est le surnom de Joseph Süss Oppenheimer. C'est aussi le titre de plusieurs œuvres qui mettent en scène un personnage principal inspiré d'Oppenheimer :
 Le Juif Süss, roman de Wilhelm Hauff (1827) ;
 Le Juif Süss, roman de Lion Feuchtwanger (1925) ;
 Le Juif Süss, pièce de théâtre de Feuchtwanger, adaptée de sa nouvelle (1927) ;
 Josef Suss, pièce de théâtre d'Ashley Dukes (1929) ;
 Le Juif Süss, pièce de théâtre de Paul Kornfeld (1930) ;
 Le Juif Süss, film britannique de Lothar Mendes (1934) adapté de la nouvelle de Feuchtwanger ;
 Le Juif Süss, film de propagande nazie de Veit Harlan (1940) ;
 Goebbels et le Juif Süss : Histoire d'une manipulation, film allemand d'Oskar Roehler (2010).